Грох (дух) — персонаж вірменського епосу,

 Борис Грох — український художник. Переможець народного голосування за ескіз для поштової марки «Русский военный корабль, иди нах…й!» (2022)
 Грох Микола Никифорович — заслужений художник України.
 Грох Митрофан Васильович — герой Другого Зимового походу.
 Грох-Грохольський Яків Михайлович — командир полку Дієвої Армії УНР.
 Мірослав Грох — чеський історик, дослідник націєтворення в Східній Європі.

Прізвища